Slew bezeichnet:

 Jordan Slew (* 1992), englischer Fußballspieler

 Seattle Slew (1974–2002), US-amerikanisches Rennpferd

 Slew rate, Begriff in der Elektronik (Verstärkertechnik)